Poro (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu;
 Poro (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Cebu;
 Poro (Ivoorkust), een regio van Ivoorkust
 Poro (opera), een opera van G.F. Händel.